Казевел — власна назва.

Топоніми

Казевел (Каштру-Верде) — парафія.
 Казевел (Сантарен) — парафія.